Gminy w USA:
 Faulkner (ang. Faulkner Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Polk
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Faulkner (ang. Faulkner County) – w stanie Arkansas
Osoby:
 William Faulkner – amerykański pisarz, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury za rok 1949
 Newton Faulkner – brytyjski muzyk